The Smuggler's Sister – cortometraggio del 1913 diretto da Edgar Lewis
The Smuggler's Sister – cortometraggio del 1914 diretto da Colin Campbell